Duin en Daal (voormalig landgoed), voormalig landgoed in Bloemendaal
 Duin en Daal (villapark), villapark in Bloemendaal op het terrein van het voormalig landgoed